

Reichenstein (o Bergreichenstein), oggi Kašperské Hory – città nella regione di Plzeň

Reichenstein in Schlesien, oggi Złoty Stok – città nel voivodato della Bassa Slesia